Ферич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ферич, Дуро (1739—1820) — далматинский хорватский поэт и писатель, переводчик, иезуит, генеральный викарий.
  (1915—1942) — польский военный пилот, участник Второй мировой войны.